Pardina hace referencia a varios artículos:

Arquitectura agrícola
 Pardina (predio), borda o coto redondo, en Aragón, porción de terreno en la que se desarrolla una explotación agropecuaria.

Botánica
 Jaén (uva) o Pardina, variedad de uva española;
 Lenteja pardina, variedad de legumbre.